Nykåtatjärn kan syfta på:
Nykåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,59 ha)
Nykåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, vid Östansjövägen), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn